

Ziekbed 
Het ziekbed betreffende, naar klinè, het oud-griekse woord voor bed
 Klinische diagnose: diagnose vooral gesteld op basis van de klachten en verschijnselen van de patiënt, zonder grote rol daarbij van laboratoriumonderzoek
 Klinische chemie of pathologische chemie, dat gedeelte van de analytische chemie dat zich bezighoudt met analyses van patiëntenmateriaal ten behoeve van diagnose van ziekte of de gevolgen van medische behandeling
 Klinisch redeneren, het continu procesmatig gegevens verzamelen en analyseren gericht op het vaststellen van vragen en problemen van de patiënt en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies

Kliniek 
Bestemd voor, werkzaam in of toegepast in een kliniek:
 Klinische psychologie, de toepassing van psychologie in een klinische setting
 Klinisch perfusionist, iemand die zich bezighoudt met de instandhouding van de bloedcirculatie en de extracorporale zuurstofuitwisseling van het bloed bij patiënten waarbij de functie van het hart tijdelijk wordt stilgelegd om een veilige chirurgische behandeling mogelijk te maken
 Klinisch teken, een verschijnsel dat een arts klinisch kan vaststellen via lichamelijk of bijkomend onderzoek
 Klinische genetica, een medisch specialisme en een onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met de toepassing van genetisch onderzoek in de menselijke geneeskunde en de gezondheidszorg
 Klinische voeding, de voeding van patiënten in een klinische setting
 Klinische zorg, zorg met overnachting, in tegenstelling tot poliklinische zorg en zorg met dagverpleging

Volledig omschreven 
Volledig omschreven of te omschrijven, juist zoals in een kliniek of laboratorium:
 Klinisch dood, als iemand geen waarneembare tekenen van leven meer vertoont, met name geen hartslag, geen ademhaling, en geen bewustzijn

Overig 
Onjuist of onduidelijk gebruik van de term klinisch:
 Klinische depressie, een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming
 Klinisch zorgpad, de verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie
 Klinische lycantropie, een psychische aandoening waarbij iemand lijdt aan de waan dat hij in een dier verandert, zich voelt als een dier of zich als een dier gedraagt